Фундоаја има више значења:

 Фундоаја (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Фундоаја (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Фундоаја (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији